Staadt ist ein Ortsname:
 Staadt (Kastel-Staadt), Ortsteil der Ortsgemeinde Kastel-Staadt im Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Staadt (Engelskirchen), Ortsteil der Gemeinde Engelskirchen im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen

Staadt ist der Familienname folgender Personen:
 Jakob Staadt (1764–1818), preußischer Landrat
 Jochen Staadt (* 1950), deutscher Politikwissenschaftler

Siehe auch:
 Staat (Begriffsklärung)
 Staad